— разработчик японских компьютерных игр, дизайнер и сценарист, наиболее известный по созданию серии Dragon Quest. Журналом Nintendo Power назван родоначальником жанра японской ролевой игры.

Биография 
Хории окончил университет Васэда, где учился на факультете литературы. Первое время работал фрилансером, писал для разных журналов, газет и комиксов. В 1982 году со своей простенькой игрой, посвящённой теннису, одержал победу на токийском конкурсе программирования и был принят на работу в компанию Enix. В качестве геймдизайнера принимал участие в создании таких игр как Dragon Quest, Portopia Renzoku Satsujin Jiken, Itadaki Street.

Кроме того, среди наиболее известных работ Хории игра Chrono Trigger для приставки Super Nintendo Entertainment System, где он выступил в роли руководителя проекта. В игре представлены несколько концовок, и в одной из них геймдизайнер в числе прочих разработчиков появляется собственной персоной.

В настоящее время Юдзи Хории возглавляет свою собственную компанию Armor Project, которая активно сотрудничает со Square Enix, в частности ими разрабатывается игра Dragon Quest X для консолей Wii и Wii U.

Хории также входит в распорядительный комитет ежегодного японского конкурса Super Dash Novel Rookie of the Year Award, определяющего лучших молодых авторов в жанре лайт-новел.

Перечень игр

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Разработчики компьютерных игр
Продюсеры Японии
Сценаристы компьютерных игр